Те́слефф (, также Теслев) — фамилия. Известные носители:

 Теслев, Александр Петрович (1778—1847) — русский генерал, военный топограф, участник войн против Наполеона.
 Теслев, Александр Петрович (губернатор) (1810—1856) — русский генерал, выборгский губернатор.
 Теслев, Анатолий Георгиевич (род. 1946) — советский футболист, молдавский тренер.
 Теслев, Артур (1871—1920) — лингвист.
 Теслев, Пётр Петрович (1775—1844) — генерал-майор, военный топограф.
 Теслев, Фредрик (1859—1913), архитектор.

 Теслефф, Вильгельм Александр (1880—1941) — финский военный и государственный деятель.
 Теслефф, Ирма (род. 1948) — финский учёный, специалист по биологии развития.
 Теслефф, Эллен (1869—1954) — финская художница.